Wojna polsko-mołdawska 1431 – wyprawa Aleksandra Dobrego na Polskę (Ruś Czerwoną, Podole i Pokucie)
 Wojna polsko-mołdawska 1450 – walki tron mołdawski, Kazimierz IV Jagiellończyk poparł starania Aleksandra II przeciwko Bogdanowi II
 Wojna polsko-mołdawska 1494 – wyprawa bukowińska Jana Olbrachta w ramach wojny polsko-tureckiej 1485-1503
 Wojna polsko-mołdawska 1501-1509 – walki Aleksandra Jagiellończyka ze Stefanem Wielkim oraz jego synem i następcą Bogdanem III
 Wojna polsko-mołdawska 1530-1538 – wyprawy Piotra Raresza na Pokucie i Podole
 Wojna polsko-mołdawska 1572 – wyprawa Mikołaja Mieleckiego na Hospodarstwo Mołdawskie
 Wojna polsko-mołdawska 1595 – wyprawa Jana Zamoyskiego na Hospodarstwo Mołdawskie
 Wojna polsko-mołdawska 1607 – walki o tron mołdawski, I wyprawa Stefana Potockiego na Hospodarstwo Mołdawskie
 Wojna polsko-mołdawska 1612 – walki o tron mołdawski, II wyprawa Stefana Potockiego na Hospodarstwo Mołdawskie
 Wojna polsko-mołdawska 1615-1616 – walki tron mołdawski, wyprawa Samuela Koreckiego na Hospodarstwo Mołdawskie

Zobacz też 
 Awantury mołdawskie – działania wojenne na terytorium pogranicza polsko-mołdawskiego w XV-XVII wieku